Завьяловское сельское поселение — сельское поселение в Знаменском районе Омской области.

Административный центр — село Завьялово (с. Завьялово. Телефон 8(38179)32-5-84)

Административное деление

Население 
Количество населения на 2010 год составляет 1567 человек:

 Завьялово — 911 чел. (429 м — 482 ж)
 Слобода — 374 чел. (176 м — 198 ж)
 Авяк — 279 чел. (132 м — 147 ж)
 Поляки — 2 чел. (2 м — 0 ж)
 Бояркино — 1 чел. (1 м — 0 ж)

Примечания

Ссылки 
 Портал Правительства Омской области

См. также 
 Аёвская волость

Сельские поселения Омской области
Муниципальные образования Знаменского района (Омская область)